

Personaggi 
Dottor Faustus – protagonista di un racconto popolare tedesco
Dottor Faustus (Doctor Faustus) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Cinema e televisione 
Il dottor Faustus (Doctor Faustus) – film del 1967 diretto da Richard Burton e Nevill Coghill
Doktor Faustus – film del 1982 diretto da Franz Seitz
Doctor Faustus – miniserie televisiva britannica del 1961

Letteratura e teatro 
La tragica storia del Dottor Faust (Doctor Faustus) – opera teatrale di Christopher Marlowe
Doctor Faustus (Doktor Faustus) – romanzo di Thomas Mann del 1947

Pagine correlate 
Faust
Faustus
Dottor Faust (disambigua)